Le tournoi de Hambourg 1991 peut faire référence au :
 tournoi de tennis de Hambourg (WTA 1991),
 masters de Hambourg 1991.